«Revolverlution» — восьмий студійний альбом гурту Public Enemy. Виданий 23 липня 2002 року лейблом Koch. Загальна тривалість композицій становить 63:53. Альбом відносять до напрямку хіп-хоп.

Список пісень 
 «Gotta Give the Peeps What They Need» — 3:32
 «Revolverlution» — 3:01
 «Uzi» — 1:47
 «Put It Up» — 3:11
 «Can a Woman Make a Man Lose His Mind?» — 3:34
 «Public Enemy Service Announcement #1» — 0:21
 «Fight the Power — Live» — 3:55
 «By The Time I Get to Arizona (The Molemen Remix)» — 3:57
 «Post Concert Arizona» — 1:03
 «Son of a Bush» — 5:52
 «54321… Boom» — 4:47
 «Welcome to the Terrordome — Live» — 3:38
 «B Side Wins Again (Scattershot Remix)» — 4:54
 «Get Your Shit Together» — 3:37
 «Public Enemy Service Announcement #2» — 0:30
 «Shut 'Em Down (The Functionist Remix)» — 5:28
 «Now a' Daze» — 3:25
 «Public Enemy #1 (Jeronimo Punx Remix)» — 4:48
 «The Making of Burn Hollywood Burn» — 2:46
 «Give the Peeps What They Need (DJ Johnny Juice Paris Revolverlution Remix)» — 3:30
 «What Good Is a Bomb» — 6:17

Рейтинги

Посилання 
 

Альбоми Public Enemy
Музичні альбоми 2002